

Aziende 
 Westland Aircraft – antica azienda aeronautica britannica
 AgustaWestland – azienda aeronautica italo-britannica

Geografia 
 Westland – comune dell'Olanda meridionale (Paesi Bassi)
 Westland – città della Contea di Wayne, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Westland – census-designated place della Contea di Washington, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Distretto di Westland – distretto della West Coast (Nuova Zelanda)